Суту́гин — русская фамилия. Известные носители:

 Сутугин, Анатолий Николаевич (1935) — российский писатель и поэт.

Топоним 
 Сутугин мост — пешеходный мост через Бумажный канал в Санкт-Петербурге.
 Сутугина улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Сутугины — дворянские роды.
 Театр Сутугина — театр в Твери в 19 веке.
 Сутугинская балка — ручей у горы Малый Ахун в Хостинском районе города Сочи. Назван в честь владельца окрестных земель Сутугина В. И..
 Сутугинская улица в Твери.